Brădățel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brădățel (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Brădățel (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Brădățel (Suceava), Dorf im Kreis Suceava